Estner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Estner (1730–1801), deutscher Weltpriester
 Hans Estner (* 1951), ehemaliger deutscher Biathlet